USS Langley – portaerei 1922-1942
USS Langley – portaerei 1943-1947
USS Langley – cacciatorpediniere di scorta, poi rinominato Hamman